

Persone
 Tadeusz Dolny, calciatore polacco

Geografia

Brzeg Dolny, comune del distretto di Wołów
 Kazimierz Dolny, comune del distretto di Puławy

Dolný Bar, comune del distretto di Dunajská Streda
 Dolný Chotár, comune del distretto di Galanta
 Dolný Lopašov, comune del distretto di Piešťany
 Dolný Harmanec, comune del distretto di Banská Bystrica
 Dolný Hričov, comune del distretto di Žilina
 Dolný Kubín, città capoluogo del distretto omonimo
 Dolný Štál, comune del distretto di Dunajská Streda
 Distretto di Dolný Kubín, distretto della regione di Žilina

Pagine correlate
Dolna (disambigua)